Loud (englisch für laut) steht für:
 Loud Township, Ortschaft im US-Bundesstaat Michigan
 River Loud, Fluss in England

Familienname folgender Personen:
 Eugene F. Loud (1847–1908), US-amerikanischer Politiker
 George A. Loud (1852–1925), US-amerikanischer Politiker
 John Hermann Loud (1873–1959), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Lance Loud (1951–2001), US-amerikanischer Musiker und Journalist
 Marwa Loud (* 1996), französische R&B-Sängerin und Rapperin
 Ruth McAneny Loud (1901–1991), US-amerikanische Pädagogin und Kunstverwalterin
sowie
 die Mitglieder der Familie Loud, porträtiert in der Realityserie An American Family

Musik:
 Loud (Rihanna-Album), Studioalbum der Sängerin Rihanna  (2010)
 Loud Tour, dazugehörige Tournee
 Loud Records, US-amerikanisches Musiklabel